Gargara (, от  «множество») — род полужесткокрылых семейства горбаток.

Экология 
Надплечевые рога переднеспинки хорошо развиты или слабые, но чётко ограниченные килем

Виды 
В составе рода:

Примечания 

Горбатки (полужесткокрылые)
Роды полужесткокрылых